Бузівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Бузівська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Бузівська волость — Таращанського повіту Київської губернії.